Harold Teen – film del 1928 diretto da Mervyn LeRoy
Harold Teen – film del 1934 diretto da Murray Roth
Harold Teen – serie a fumetti americana